Jägala (Jõelähtme), een plaats in de Estische gemeente Jõelähtme, provincie Harjumaa
Jägala (rivier), een 98,9 kilometer lange Estische rivier die onder andere door de provincies Järvamaa en Harjumaa stroomt